Назву українська м'ясна мають породи декількох видів тварин, селекціонованих в Україні: 

 Українська м'ясна порода свиней
 Українська м'ясна порода великої рогатої худоби

Породи тварин з України